Comitatul White, conform originalului, White County, se poate referi la unul din următoarele comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul White, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul White, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul White, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul White, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul White, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 White (dezambiguizare)